Char de bataille de 40 tonnes (дословно — 40 тонный боевой танк) или Lorraine 40t (Лёрэн кар-онт ти) — французский послевоенный проект по разработке среднего танка, массой 40 тонн, с качающейся орудийной башней. Разработка Lorraine 40t была завершена в 1952 году. Было построено два опытных экземпляра. Танк на вооружении не стоял, в боях не использовался.Был вытеснен другими конкурентами

История создания 
Во Франции с появлением AMX-50 было пересмотрено отношение к тяжелым танкам; инженерам так и не удавалось создать танк с приемлемой подвижностью и мощностью силовой установки, поэтому единственным выходом было создание среднего танка в виде облегченной версии AMX-50. 

Поскольку строительство первых двух прототипов нового среднего танка было организовано на территории северо-восточного региона Франции Лотарингии (фр. Lorraine (Лёрэн)), проект получил название LORRAINE 40t или Char de bataille de 40 tonnes. 

В проекте танка имелись отличительные особенности: башенная часть, расположенная в носовой части машины, и «щучий нос» корпуса — аналогично советскому танку ИС-3. 

Чтобы увеличить боевую мощь, первоначально было принято решение установить в башне 100-мм орудие. Затем предполагалось вооружить танк еще более мощной 120-мм пушкой. Однако предложенный прототип на вооружение принят не был.

В произведениях культуры и искусства

В видеоиграх 
 В MMO «War Thunder» в качестве среднего танка IV ранга Франции Lorraine 40t (в обновлении 1.75).
 В MMO «World of Tanks» в качестве премиумного танка 8 уровня Франции Lorraine 40t (раньше был как прокачиваемый, 9 уровня) и в виде базы для двух моделей САУ — Lorraine 155 50 и Lorraine 155 51.
 В игре World of Tanks Blitz в качестве премиумного танка 8 уровня.

Примечания

Ссылки 
 Танк LORRAINE 40t или Char de bataille de 40 tonnes
 ТТХ Lorraine 40t

Танки по алфавиту
Танки Франции
Средние танки
Опытные танки и прототипы
Танки с бензиновым двигателем